Brakzand (zandbank), een zandbank in de Waddenzee tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog
Brakzand (schip, 1967), een veerboot, die in 1967 werd gebouwd